«Dune» — це саундтрек до фільму «Дюна» Девіда Лінча.

Трек-лист

Оригинальне видання 1984 року

Перевидання 1997 року

Музичні альбоми 1984
Альбоми Toto
Альбоми, спродюсовані Браяном Іно